Села:
 Красносільське — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Красносільське — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Красносільське — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)
 Красносільське — Чернігівська область, Ніжинський район (до 2020 року — Борзнянський район)

Див. також 
 Червоносільське